Caland ist der Familienname folgender Personen:
Pieter Caland (1826–1902), niederländischer Ingenieur
Elisabeth Caland (1862–1929), deutsche Musikpädagogin 
Willem Caland (1859–1932), niederländischer Indologe
Siehe auch
Kaland